Das Reinert Open 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Versmold. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 30. Juni bis 7. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Versmold